A embocadura é o uso dos músculos faciais e dos lábios contra uma boquilha ou bocal de um instrumento de sopro. A embocadura apropriada permite ao instrumentista tocar o instrumento na sua completa extensão, a manter o som limpo e a evitar possíveis danos aos seus próprios músculos.

Embocadura na família dos metais

Ao tocar um instrumento da família dos metais, o som é produzido pelo instrumentista ao fazer vibrar seus lábios por um bocal. As notas são controladas em parte pela alteração da intensidade da contracção muscular nos lábios. O controle da coluna de ar, a alteração da posição ou vibração das bochechas, da língua ou do maxilar podem afetar como a embocadura atua.

Ainda hoje, muitos professores de instrumentos dos metais possuem uma postura rígida ao ensinar como um instrumentista deve desenvolver sua embocadura. Muitos autores também discordam uns dos outros ao tentar estabelecer que técnica é considerada mais eficiente. Pesquisas feitas dos anos 1940 até hoje  sugerem que a embocadura mais eficiente depende do método mais adequado à anatomia particular de cada instrumentista. As diferenças individuais na estrutura dentária, tamanho e forma dos lábios, formato e posição do maxilar, além de outros fatores anatômicos 
afetam a técnica de embocadura particular que será eficiente em cada instrumentista.

Técnicas instrumentais